Lim Jong-hoon (koreanisch 임종훈; * 21. Januar 1997 in Busan) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Er ist Linkshänder und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung. Zusammen mit der Mannschaft gewann er Silber bei den Asienspielen 2018 und beim World Team Cup 2019.

Titel und Erfolge im Überblick

Einzel 
 World Tour: Gewinner der Polish Open 2018, Halbfinale bei den Hongkong Open 2018

Doppel 
 Universiade: Silber 2017
 World Tour: Gewinner der Belarus Open 2016, Gewinner der Korea Open 2018, Gewinner der World Tour Grand Finals 2018

Mannschaft 
 Universiade: Bronze 2017
 Asienspiele: Silber 2018
 Weltmeisterschaft: Bronze 2018
 World Team Cup: Bronze 2018, Silber 2019

Turnierergebnisse

Privat 
Lim hat zwei jüngere Brüder, verbrachte seine Kindheit in Daejeon und lebt heute in Seongnam.

Weblinks 
 Lim Jong-hoon auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (englisch, abgerufen am 18. August 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Universiadeteilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Südkoreaner
Geboren 1997
Mann